Neolamya är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Neolamya i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neolamya